Въведение Богородично може да се отнася до:

 Въведение Богородично, православен празник, 21 ноември (БПЦ и МПЦ);
 Разбоишки манастир „Въведение Богородично“
 Калоферски манастир „Въведение Богородично“
 Казанлъшки манастир „Въведение Богородично“
 Батошевски манастир „Въведение Богородично“
 Сопотски метох „Въведение Богородично“
 „Въведение Богородично“, скална църква в Охрид
 Въведение Богородично (Славковица)
 „Въведение Богородично“, църква в Драма от ΧΙΧ век
 „Въведение Богородично“, църква в Драма от XX век